Ženská čtyřhra Miami Open 2021 probíhala na přelomu března a dubna 2021. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Miami Gardens nastoupilo třicet dva párů. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl první světový pár složený z Belgičanky Elise Mertensové a Bělorusky Aryny Sabalenkové, který nestačil v úvodním zápase na dvojici bývalých světových jedniček dvouhry Simonu Halepovou a Angelique Kerberovou. V důsledku ztráty neobhájených bodů opustily Sabalenková s Mertensovou první, resp. druhou příčku světové klasifikace. Staronovou jedničkou se stala Tchajwanka Sie Su-wej, když jí návrat do čela zajistila prohra Maďarky Tímea Babosové ve druhém kole.

Vítězem se stal pátý nasazený pár Japonek Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který ve finále zdolal americko-brazilské turnajové osmičky Hayley Carterovou a Luisu Stefaniovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly šestou společnou trofej. V probíhající sezóně vyhrály třetí turnaj a jejich celková zápasová bilance po skončení činila 15–4. Aktivní bilanci finálových duelů navýšily na 6–1. Šúko Aojamová vybojovala patnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo šesté takové turnajové vítězství. V Miami se staly prvními japonskými vítězkami od Ai Sugijamové z roku 2008.

Nasazení párů 

  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (2. kolo)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Veronika Kuděrmetovová (2. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (vítězky)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (finále)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2021